Ю́лия Ла́утова (; род. 5 октября 1981, Москва, РСФСР) — австрийская фигуристка-одиночница. Родилась в Москве, но в 12 лет переехала с родителями в Вену. Выступала всегда за Австрию (при этом тренировалась она в Москве, у Марины Кудрявцевой).

Карьера 
Лаутова шесть раз становилась чемпионкой Австрии и много раз представляла страну на чемпионатах Европы и мира, а также в 1998 году на Олимпийских играх. Шесть раз представляла свою страну на юниорском чемпионате мира.

Спортивные достижения

Семья 
Некоторое время Юлия Лаутова была замужем за российским фигуристом Романом Костомаровым.

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2000

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в 1981 году
Родившиеся в Москве
Фигуристы Австрии
Чемпионы Австрии по фигурному катанию